Mascarada puede referirse a:

 Mascarada, una forma de entretenimiento cortesano festivo que floreció en Europa entre los siglos XVI y XVIII;
 Mascarada tradicional costarricense, tradición popular de Costa Rica;
 Mascarada, la decimoctava novela de la saga de Mundodisco, escrita por Terry Pratchett y publicada por primera vez en 1995;
 Mascarada, una ópera en tres actos de Carl Nielsen según un libreto en danés de Vilhelm Andersen, basado en la comedia de Ludvig Holberg;
 Vampiro: la mascarada, un juego de rol de terror gótico, publicado por primera vez en Estados Unidos en 1991.
 Mascarada (telenovela colombiana) (1996), telenovela colombiana, protagonizada por  Juana Acosta y Juan Ángel.